Андрес Гарроне (ісп. Andrés Garrone, нар. 13 травня 1976) — аргентинський футболіст
 Ріккардо Гарроне (, 1936–2013) — італійський підприємець. Був власником футбольного клубу «Сампдорія».
 Ріккардо Гарроне (, 1926–2016) — італійський актор театру та кіно.